Авазотепек има више значења:
 Општина Авазотепек (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Авазотепек (Авазотепек, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику